Mužská dvouhra ATP Shenzhen Open 2016 probíhala na přelomu září a října 2016. Do singlové soutěže šenčenského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl devátý tenista světa Tomáš Berdych.

Vítězem se stal nejvýše nasazený Berdych, jenž za 2.40 hodin ve finále zdolal francouzskou turnajovou trojku Richarda Gasqueta po třísetovém průběhu 7−6, 6−7 a 6−3. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo třináctý singlový titul na okruhu ATP Tour. V jubilejním třicátém finále kariéry tak získal trofej po ročním čekání, když naposledy předtím triumfoval na říjnovém If Stockholm Open 2015. V poměru vzájemných zápasů se proti Francouzi poprvé dostal do vedení, když držel aktivní bilanci utkání 8–7.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Shenzhen Open
ATP World Tour 2016